Я́на Ти́ха (; ) — чешская женщина- и первооткрыватель астероидов, которая в настоящее время является директором обсерватории Клеть. В период с 1995 по 2001 год совместно со своим мужем Милошем Тихи ею были открыты в общей сложности 54 астероида, 5 из которых она открыла самостоятельно.

В 1987 году окончила экономический университет в Праге. А с 1992 года и по сегодняшний день возглавляет обсерваторию Клеть. Она специализируется на открытии астероидов и комет, особенно в околоземном пространстве. Также занимается поиском транснептуновых объектов и кентавров. Под её руководством программа для астрономических наблюдений малых планет и комет была модернизирована, путём внедрения ПЗС-камер, новых компьютеров и каталогов.

Является председателем Комитета по номенклатуре малых планет и отвечает за утверждение имён астероидов. Помимо этого активно занимается популяризацией астрономии в Чехии и является основным автором чешских веб-сайтов об астероидах и кометах.

В знак признания заслуг одному из астероидов было присвоено её имя .

См. также 
 Эмил Бухар
 Петр Правец
 Камил Горнох

Примечания

Литература 
 Zdeněk Suchan, Cena Zdeňka Kvíze za rok 2004, in Kosmické rozhledy vol. 6/2004, page 38

Ссылки 
 Jana Tichá — director of the Klet' Observatory 

Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов